Лопата — пристрій для ручного копання ґрунту або роботи з сипучими матеріалами
 Зворотна лопата — тип робочого обладнання одноковшевого екскаватора
 Механічна лопата — самохідна повноповоротна виймально-навантажувальна машина (одноковшовий екскаватор)
 Пряма лопата — робоче обладнання одноковшового екскаватора
 Лопата — присілок, Орічівський район, Кіровська область, Росія

 Лопата Анатолій Васильович — український військовий діяч
 Лопата Андрій Іванович —  український письменник і педагог.
 Лопата Василь Іванович — український художник і письменник, Лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, оформлював українські гривні та український паспорт
 Лопата Павло — канадський художник українського походження

Українські прізвища